Filmer ist der Familienname folgender Personen:

 Caileigh Filmer (* 1996), kanadische Ruderin
 Robert Filmer (1588–1653), englischer politischer Theoretiker
 Werner Filmer (* 1934), deutscher Schriftsteller

Filmer bedeutet weiters:
 Filmemacher, Filmamateur im Sinn von Regisseur, Kameramann und eventuell Nachbearbeiter in einer Person